Bayrou ist der Familienname folgender Personen:

 François Bayrou (* 1951), französischer Politiker
 Georges Bayrou (1883–1953), französischer Fußballspieler und -funktionär